HMS Nonsuch je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Nonsuch (1646) 
 HMS Nonsuch (1654) 
 HMS Nonsuch (1668) 
 HMS Nonsuch (1696) 
 HMS Nonsuch (1741) 
 HMS Nonsuch (1774) 
 HMS Nonsuch (1915) 
 HMS Nonsuch (1945)

Nonsuch